Les Malpighiales forment un ordre de plantes dicotylédones. Réintroduit par la  cet ordre appartient au groupe des Fabidées (anglais eurosids I), lui-même rattaché aux Rosidées (anglais rosids) puis au noyau des Dicotylédones vraies. Cet ordre est très grand et comprend de nombreuses familles.

Classification 
En classification phylogénétique APG IV (2016), la famille des Peraceae Klotzsch (1859) est séparée de la famille des Euphorbiaceae.

En  cet ordre comprend ces familles :

ordre des Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)

En  cet ordre comprend les familles :

ordre des Malpighiales

En  la circionscription est modifiée :

ordre des Malpighiales

NB. "[+ ...] " = famille optionnelle.

Le  [] accepte toutes ces familles optionnelles et aussi quelques autres (38 families, 716 genera, 15935 species):

ordre des Malpighiales

et aussi le genre Bhesa.

Phylogénie

2009 
La phylogénie des Malpighiales est, à son niveau le plus profond, une polytomie non résolue de 16 clades. Il a été estimé que la résolution complète de la phylogénie nécessitera au moins 25 000 paires de bases de données de séquence d'ADN par taxon. Une situation similaire existe avec les Lamiales et elle a été analysée en détail. L'arbre phylogénétique présenté ci-dessous provient de Wurdack et Davis (2009). Le support statistique pour chaque branche est un pourcentage de bootstrap de 100 % et une probabilité a posteriori de 100 %, sauf indication contraire, avec un pourcentage de bootstrap suivi d'une probabilité a posteriori.

2012 
En 2012, Xi et al. réussi à obtenir un arbre phylogénétique plus résolu que les études précédentes grâce à l'utilisation de données provenant d'un grand nombre de gènes. Ils ont inclus des analyses de 82 gènes de plastes de 58 espèces (ils ont ignoré la problématique Rafflesiaceae), en utilisant des partitions identifiées a posteriori en appliquant un modèle de mélange bayésien. Xi et al. identifié 12 clades supplémentaires et trois principaux clades basaux.

Les modifications apportées à la classification Angiosperm Phylogeny Group (APG) de 2016 (APG IV) ont été l'inclusion des Irvingiaceae, Peraceae, Euphorbiaceae et Ixonanthaceae, ainsi que le transfert du clade COM des fabids (rosid I) aux malvids (rosid II).

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Glossaire de botanique

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Ordre de plantes (nom scientifique)